né en 1968, entraîneur et joueur de football italien
 Fabio Sonzogni (né en 1963), acteur italien
  (né en 1949), entraîneur et joueur de football italien
  (née en 1985) cycliste italienne